Domhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Domhoff, deutsche Fußballtorhüterin
 George William Domhoff (* 1936), Professor für Psychologie und Soziologie an der University of California, Santa Cruz
 Hermann Domhoff (1903–1993), deutscher Schriftsteller, siehe Willi Schäferdiek

Siehe auch:

 Domhof